Pula (talijanski: Pola), grad u Istri
 Pola (rimski grad), rimski grad na mjestu današnje Pule
 Pola (rijeka), rijeka u Rusiji